Plagiomniaceae är en familj av bladmossor. Plagiomniaceae ingår i ordningen Bryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor, och riket växter.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Egentliga bladmossor
Plagiomniaceae